

Automonilismo
Bédélia – casa automobilistica francese

Cinema
Bedelia – film del 1946 diretto da Lance Comfort

Letteratura e fumetti
Bedelia – romanzo di Vera Caspary del 1945
Bedelia – graphic novel di Leo Ortolani

Onomastica
Bedelia – diminutivo irlandese del nome proprio di persona Brigida

Persone
Bonnie Bedelia – attrice statunitense

Zoologia
Bedelia – genere di coleotteri della famiglia Chrysomelidae